Aniara – poemat Harry’ego Martinsona
 Aniara – duńsko-szwedzki film z 2018, ekranizacja